Cecina kan syfta på:

 Cecina (djur) – ett släkte av snäckor

Geografi

Italien 

 Cecina (flod), vattendrag, Toscana, 
 Cecina, Pistoia, ort, Toscana, Provincia di Pistoia, 
 Cecina, Livorno, kommun, Toscana, Provincia di Livorno, 
 Cecina, Brescia, ort, Lombardie, Provincia di Brescia, 

Robotskapade Italienförgreningar